Chaetostoma är ett släkte av fiskar. Chaetostoma ingår i familjen Loricariidae.

Dottertaxa till Chaetostoma, i alfabetisk ordning 

 Chaetostoma aburrensis
 Chaetostoma aequinoctiale
 Chaetostoma alternifasciatum
 Chaetostoma anale
 Chaetostoma anomalum
 Chaetostoma branickii
 Chaetostoma breve
 Chaetostoma brevilabiatum
 Chaetostoma changae
 Chaetostoma daidalmatos
 Chaetostoma dermorhynchum
 Chaetostoma dorsale
 Chaetostoma dupouii
 Chaetostoma fischeri
 Chaetostoma greeni
 Chaetostoma guairense
 Chaetostoma jegui
 Chaetostoma lepturum
 Chaetostoma leucomelas
 Chaetostoma lineopunctatum
 Chaetostoma loborhynchos
 Chaetostoma machiquense
 Chaetostoma marcapatae
 Chaetostoma marginatum
 Chaetostoma marmorescens
 Chaetostoma microps
 Chaetostoma milesi
 Chaetostoma mollinasum
 Chaetostoma niveum
 Chaetostoma nudirostre
 Chaetostoma palmeri
 Chaetostoma patiae
 Chaetostoma paucispinis
 Chaetostoma pearsei
 Chaetostoma sericeum
 Chaetostoma sovichthys
 Chaetostoma stannii
 Chaetostoma stroumpoulos
 Chaetostoma tachiraense
 Chaetostoma taczanowskii
 Chaetostoma thomsoni
 Chaetostoma vagum
 Chaetostoma vasquezi
 Chaetostoma venezuelae
 Chaetostoma yurubiense

Källor

Externa länkar 

Malartade fiskar
Chaetostoma